Анна Магдалена Биркенфельд-Бишвейлерская (; 14 февраля 1640, Страсбург — 12 декабря 1693, Бабенхаузен) — принцесса Пфальц-Биркенфельд-Бишвейлерская, в замужестве — принцесса Ганауская.

Биография 
Анна Магдалена — дочь Кристиана I Пфальц-Биркенфельд-Бишвейлерского (1598—1654) и его супруги Магдалены Екатерины Пфальц-Цвейбрюккенской (1606—1648).

18 октября 1659 года Анна Магдалена вышла замуж за титулярного графа Иоганна Рейнгард II Ганау-Лихтенбергского (1628—1666). В этом браке родилось пятеро детей:
 Иоганна Магдалена (1660—1715), замужем за графом Иоганном Карлом Августом Лейнинген-Даксбург-Гейдесгеймским (1662—1698).
 Луиза София (1662—1751), замужем за графом Фридрихом Людвигом Нассау-Отвейлерским (1651—1728)
 Франциска Альбертина (1663—1736)
 Филипп Рейнхард (1664—1712)
 Иоганн Рейнхард III (1665—1736).

После смерти мужа Анна Магдалена вдовствовала в Бабенхаузенском дворце и являлась опекуном своих детей вместе с братом Кристианом II Пфальц-Цвейбрюккен-Биркенфельдским. Её дети должны были унаследовать власть в Ганауском графстве, поскольку правивший граф Фридрих Казимир Ганауский не имел наследников. Когда действия Фридриха Казимира поставили под угрозу целостность наследства, Анна Магдалена с братом с ведома императора Священной Римской империи Леопольда I ввели в графстве принудительное управление.

Анна Магдалена была похоронена в усыпальнице церкви Святого Иоанна в Ханау. Во время Второй мировой войны склеп был полностью разрушен. Гроб Анны Магдалены уцелел и в настоящее время хранится в Ханауском историческом музее.

Примечания

Литература 
 Gerhard Bott: Graf Friedrich Casimir von Hanau (1623—1685). Der «König vom Schlaraffenland» und seine Kunstschätze. Hanau 2015. ISBN 978-386314-215-5
 Rudolf Lenz u.a.: Katalog der Leichenpredigten und sonstigen Trauerschriften in der Universitätsbibliothek Gießen = Marburger Personalschriften-Forschungen 7,1. Marburg 1985.
 NN: Katalog der fürstlich Stolberg-Stolberg’schen Leichenpredigten-Sammlung. Bd. 3, Leipzig 1930.
 NN: Katalog der Leichenpredigten und sonstigen Trauerschriften im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt = Marburger Personalschriften-Forschungen 13. Sigmaringen 1991.
 Reinhard Suchier: Genealogie des Hanauer Grafenhauses. In: Festschrift des Hanauer Geschichtsvereins zu seiner fünfzigjährigen Jubelfeier am 27. August 1894. Hanau 1894.
 Reinhard Suchier: Die Grabmonumente und Särge der in Hanau bestatteten Personen aus den Häusern Hanau und Hessen. In: Programm des Königlichen Gymnasiums zu Hanau. Hanau 1879. S. 1 — 56.
 Ernst Julius Zimmermann: Hanau Stadt und Land. 3. Auflage. Hanau 1919, ND 1978.

Принцессы Пфальцские